De Football League Cup 2020/21, ook bekend als de EFL Cup, was de 61ste editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 29 augustus 2020. In de finale, op 25 april 2021 in het Wembley Stadium, prolongeerde titelhouder Manchester City haar bekerwinst door met 1–0 van Tottenham Hotspur te winnen.

Schema

Het getal tussen haakjes duidt op het resultaat in de strafschoppenreeks.

Finale 

De finale werd op 25 april 2021 gespeeld in het Wembley Stadium in Londen.

Zie ook 
 FA Cup 2020/21
 Premier League 2020/21

Bekervoetbal 2020/21
2021